Oliech ist der Familienname folgender Personen:

 Dennis Oliech (* 1985), kenianischer Fußballspieler
 Kévin Oliech (1986–2020), kenianischer Fußballspieler